Баријалес има више значења:

 Баријалес (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Баријалес, Лос Пења (Гереро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Баријалес (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Баријалес, Бреча 131 кон Километро 89 (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику